AIFS steht für:

Australian Integrated Forecast System (Meteorologie)
American Institute For Foreign Study, gegr. 1964
Arbitration Inter Frame Spacing, 
Associazione Italiana Football Sala,
Australian Institute of Family Studies
Abkürzung